Zu den Strecken des Fahrplanfelds 305 (Neuchâtel/Payerne–Kerzers–Bern) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Neuenburg (Neuchâtel–Kerzers–Bern)
 Broyelinie (Payerne–Kerzers)

300…